AYT steht für:
 Flughafen Antalya (IATA-Code), türkischer Flughafen
 Ayit Aviation and Tourism (ICAO-Code), israelisches Luftfahrtunternehmen

ayt steht für:
 Bataan Ayta (auch Mariveleño; ISO-639-3-Code), eine der Zentral-Luzon-Sprachen

Abkürzung